O termo AEA pode referir-se a:
 Agência Europeia do Ambiente
 Associação Esportiva Araçatuba
 Associação Europeia de Atletismo
 Associação de Companhias Aéreas Europeias

Desambiguações de siglas